Ван-дер-Гульст, также ван дер Хюлст () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Захарий Арнольд Ван-дер-Гульст Старший (, ? — 31 мая 1694) — лекарь при дворе русских царей, скончался от апоплексического удара на лодке в устье Двины, похоронен в Архангельске.
 Захарий Ван-дер-Гульст Младший () — личный врач Петра I.
  (, 1619—1666) — голландский адмирал.
 Питер Ван-дер-Гульст (, 1651—1727) — голландский художник.
 Питер Тейлор ван дер Хюлст (, 1702—1778) — нидерландский банкир, меценат. См. Музей Тейлора.
 Хендрик Ван-дер-Гульст () — голландский посланник при дворе Петра I.
  (, 1790—1862) — фламандский художник, автор портрета Анны Павловны.

Примечания